

Cinema 
 Hermano  – film del 2007 diretto da Giovanni Robbiano
 Hermano  – film del 2010 diretto da Marcel Rasquin

Musica 
 Hermano  – gruppo musicale statunitense